Susanne steht für:

 Susanne, weiblicher Vorname
 Susanne (Birnensorte)

Siehe auch:
 Die keusche Susanne
 Die tolle Susanne, Spielfilm
 Die schlaue Susanne, komische Oper
 Schwarzäugige Susanne, Pflanzenart
 Villa Susanne
 Susanna
 Suzanne